Bruguière kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Guillaume Bruguière
 Jean-Guillaume Bruguière

Robotskapade auktorsförkortningar